Муниципальное образование Новольвовское — сельское поселение в Кимовском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Новольвовск.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года № 547-ЗТО  «О переименовании муниципального образования - город Кимовск и Кимовский район Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Кимовского района Тульской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кимовского района
Сельские поселения Тульской области